Balilla bezeichnet:

 die Opera Nazionale Balilla, eine von der Faschistischen Partei Italiens 1926 gegründete Jugendorganisation, siehe Balilla
 den dafür namensgebenden Jungen, siehe Giovan Battista Perasso
 mehrere Modelle des italienischen Automobilherstellers Fiat, siehe Fiat-Modelle bis 1945
 ein italienisches Jagdflugzeug während des Ersten Weltkrieges, siehe Ansaldo A.1 Balilla